Шевченко Тарас:
 Шевченко Тарас Георгійович (1929) — український живописець, художник театру.
 Шевченко Тарас Григорович (1814—1861) — український письменник, класик української літератури, мислитель, художник.
 Шевченко Тарас Григорович (1954) — Герой України, генеральний директор акціонерного товариства «Алчевський металургійний комбінат».
 Шевченко Тарас Григорович (1969—2017) — старший солдат ЗС України, учасник російсько-української війни.
 Шевченко Тарас Іванович (1923—1993) — Герой Соціалістичної Праці (1966).
 Шевченко Тарас Сергійович (* 1977) — український правник, громадський діяч і державний службовець.
 Шевченко Тарас Сергійович — письменник, психолог, езотерик, учитель духовного вчення рейки, журналіст.
 Шевченко Тарас Ярославович (1981—2015) — молодший сержант ЗСУ, учасник російсько-української війни.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок